Ferran I del Sacre Imperi Romanogermànic, emperador (1556 - 1564).
 Ferran I d'Aragó dit "el d'Antequera", rei d'Aragó i comte de Barcelona (1412 - 1416).
 Ferran I d'Àustria, emperador d'Àustria (1835 - 1848).
 Ferran I de Bulgària, regent i després tsar de Bulgària (1887 - 1908).
 Ferran I de Lleó, rei de Lleó (1037 - 1065).
 Ferran I de Mèdici, Gran Duc de la Toscana (1549 - 1609).
 Ferran I de Nàpols, anomenat Ferrante, rei de Nàpols (1458 - 1494).
 Ferran I de les Dues Sicílies, rei de Nàpols i rei de Sicília (després de les Dues Sicílies) (1759 - 1824).
 Ferran I de Parma, duc de Parma, duc Piacenza i duc de Guastalla (1765 - 1802).
 Ferran I de Portugal, rei de Portugal (1367 - 1383).
 Ferran I de Romania, rei de Romania (1914 -1927).
 Ferran I Joan Ramon Folc de Cardona, duc de Cardona, comte de Prades, vescomte de Vilamur, marquès de Pallars Sobirà i senyor de la baronia d'Entença (1513- 1543).
 Ferran I Maria de Baviera, elector de Baviera (1654 - 1679).